Aspö socken kan syfta på:
Aspö socken, Blekinge
Aspö socken, Södermanland